Franc Jelovšek lahko pomeni:

 Franc Jelovšek, slovenski baročni slikar (1700-1764)
 Franc Jelovšek (ladjar), slovenski poslovnež in ladjar (1798-1897)